Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienij Pomazan – rosyjski piłkarz
 Roman Pomazan – ukraiński piłkarz